Radmilovic oder Radmilović ist der Familienname folgender Personen:
 Paul Radmilovic (1886–1968), britischer Wasserballspieler und Schwimmer
 Zoran Radmilović (1933–1985), jugoslawischer Schauspieler
 Željko Radmilović (1919–1996), jugoslawischer Grafiker und Bildhauer